54 км — остановочный пункт Приозерского направления Октябрьской железной дороги на рубеже 53 и 54 километров между станцией Васкелово и платформой Лемболово.

Расположен на самом севере деревни Васкелово Всеволожского района Ленинградской области, около восточного берега Лемболовского озера. Рядом со станцией находятся садоводства от институтов и организаций ВНИИЖ, Красная нить, Красная Заря, ВНИГРИ, ЦНИИ им. Крылова, ЛОМО, ВАМИ, Севзаптрансстрой. Близ платформы находится база отдыха ЛМЗ и железнодорожный переезд через шоссе, следующее от Васкелова к Троицкому урочищу. На перегоне 54 км — Лемболово находится мост через рыболовную реку Вьюн.

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Всеволожского района